Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kamen zwei Lucky Loser. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. August 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Mason (Ohio)